Sōya es el nombre que han recibido varios buques japoneses:

 Sōya, originalmente el Varyag, crucero capturado tras la Guerra Ruso-Japonesa.
 Sōya, rompehielos de transporte, buque de investigación tras la Segunda Guerra Mundial, recibiendo el identificador PL-107.
 Sōya (MMC-951), minador de la Fuerza Marítima de Autodefensa de Japón.
 Sōya (PLH-01), guardacostas japonés.
 Numerosos buques civiles han sido denominados Sōya Maru.